Кришна:
 Кришна — одна из форм Бога в индуизме.

Топоним 
 Кришна — река в центре и на юго-востоке полуострова Индостан.
 Кришна — округ в индийском штате Андхра-Прадеш.

Фамилия 
 Кришна, Арвинд (род. 1962) — американский топ-менеджер индийского происхождения, гендиректор IBM.
 Кришна, Рой (род. 1987) — фиджийский футболист.
 Кришна, Соманахалли Маллайя (род. 1932) — 35-й министр иностранных дел Индии.

См. также 
 Кришна Дас (род. 1947) — американский певец в стиле киртан.